CGG est un sigle qui peut faire référence à :
 CGG, une entreprise française d'exploitation du sous-sol, originellement dénommée Compagnie générale de géophysique ;
 Commission de génie génétique, en France ;
 Commission du Golfe de Guinée, une organisation œuvrant sur la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée (dans le cadre de la lutte internationale contre la piraterie maritime) ;
 The Canadian Grenadier Guards, un régiment d'infanterie de l'Armée canadienne.

CGG est un code qui peut faire référence à :
 Casiguran, aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CGG est un codon, qui signifie :
 arginine, selon le code génétique.